Where's the beef? (Où est la viande ?) est une phrase couramment utilisée aux États-Unis et au Canada pour s'interroger sur le contenu réel de quelque chose dont on parle beaucoup sans le détailler
 Le rosbif ou roast beef est un plat anglais traditionnel.
 L'Opération Corned-Beef est un film réalisé par Jean-Marie Poiré en 1990.
 Beef est un film réalisé en 2003 par Peter Spirer.
 Beef 2 est un film réalisé en 2004 par Peter Spirer.
 Too Much Beef est un film réalisé en 1936 par Robert F. Hill.
 Les beefs sont des précipitations minérales fibreuses (de calcite, voire de gypse ou de quartz) se développant à cause de surpressions de fluides dans des roches kérogènes, en même temps que la migration des hydrocarbures.
 Dans le rap, un "beef" désigne un clash.